Il doppio del torneo di tennis Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Darija Jurak e Anaïs Laurendon che hanno battuto in finale Hana Birnerová e Stephanie Vogt 4-6, 6-1, [10-0].

Teste di serie 

 Darija Jurak /  Anaïs Laurendon (Campionesse)
 Agnes Szatmari /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)

 Hana Birnerová /  Stephanie Vogt (finale)
 Zuzana Luknárová /  Sandra Zaniewska (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2011